Anna Burgundská (30. září 1404 – 13. listopadu 1432, Paříž) byla sňatkem s Janem z Lancasteru vévodkyní z Bedfordu.

Narodila se jako dcera burgundského vévody Jana I. a jeho manželky Markéty Bavorské.

Manželství 
v červnu 1423 se podle podmínek smlouvy z Amiens (1423) osmnáctiletá Anna v Troyes provdala za o patnáct let staršího Jana z Lancateru, 1. vévodu z Bedfordu, syna anglického krále Jindřicha IV. Sňatek měl upevnit vztahy mezi Anglií a Anniným bratrem, burgundským vévodou Filipem III. Tato aliance byla zásadní pro pokračující anglický úspěch ve Francii, v roce 1422 byl Jan jmenován regentem Francie po dobu nezletilosti svého synovce Jindřicha VI., kterému bylo v době smrti jeho otce Jindřicha V. 31. srpna 1422 sedm měsíců. Burgundský antagonismus vůči rodu Valois (který způsobil Armagnacsko-burgundskou občanskou válku) byl jedním z hlavních faktorů ve ztrátách, kterým Francouzi čelili z rukou Angličanů. Manželství Anny a Jana bylo šťastné, ale zůstalo bezdětné.

Úmrtí a odkaz 
Anna zemřela 13. listopadu 1432 v Hôtel de Bourbon v Paříži ve věku 28 let. Pohřbena byla v klášteře celestýnů v Paříži, zatímco její srdce bylo uloženo v klášteře des Grands-Augustins. Její hrobku navrhl Guillaume Vluten a podle jednoho historika „patří mezi nejvýznamnější pařížské podobizny první poloviny patnáctého století“. Z původního pohřebního pomníku v klášteře celestýnů (který byl zničen v roce 1849) se dochovaly dva kusy: ležící a truchlící socha. Kosti a další pozůstatky, nalezené během archeologického průzkumu kláštera celestýnů v roce 1847, byly identifikovány jako kosti Anny, díky pamětní desce nesoucí její jméno. V roce 1853 byly tyto ostatky znovu pohřbeny v hrobce jejího dědečka Filipa II. Burgundského v katedrále svatého Benigna Dijonského.

Annina smrt znamenala začátek jedné ze dvou katastrofálních tendencí v historii Lancasterů. Následujícího roku se Jan znovu oženil s Jacquettou Lucemburskou. Z různých politických důvodů to odcizilo Annina bratra, vévodu Filipa, s Janem. Jejich vztahy ochladly, což v roce 1435 vedlo k mírovým jednáním mezi Burgundskem a Karlem VII., exilovým králem Francie. O rok později Filip oficiálně zrušil spojenectví s Anglií.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Lancasterové
Vévodkyně z Bedfordu
Osobnosti stoleté války
Francouzky 15. století
Francouzské osobnosti 15. století
Narození 30. září
Narození v roce 1404
Úmrtí 13. listopadu
Úmrtí v roce 1432
Úmrtí v Paříži
Ženy